Мельник Ігор — українське прізвище та ім'я.

Відомі носії 
 Мельник Ігор Васильович ( 21 серпня 1986, Львів, УРСР) — український футболіст, нападник.
 Мельник Ігор Володимирович (1952-2017) — український журналіст, письменник, краєзнавець, громадський і політичний діяч.
 Мельник Ігор Владиславович ( 1977) — український підприємець, девелопер нерухомості та громадський діяч.
 Мельник Ігор Миколайович ( 5 березня 1983, Миколаїв, УРСР) — український футболіст, нападник.

Див. також 
 Мельник
 Вулиця Мельника
 Мелник
 Мельники
 Мельников